Monte Ceneri (berg), een berg in het Zwitserse kanton Ticino
 Monte Ceneri (bergpas), een bergpas over de Alpen in het Zwitserse kanton Ticino
 Monte Ceneri (trein), een EuroCity-trein tussen Milaan en Zürich
 Monte Ceneri (zender), een Zwitserse nationale Italiaanstalige radiozender